Il Viimsi è una squadra estone di calcio a 5, fondata nel 2013 con sede a Viimsi.

Palmarès 
Campionato estone: 2
2018-19, 2019-20

Collegamenti esterni 
[ Sito ufficiale]

Viimsi